O termo Stoke pode referir-se a:

Stoke (Canadá)
Stoke (Nova Zelândia)

Inglaterra:
Stoke (Cheshire)
Stoke (Plymouth), Devon
Stoke (Torridge), Devon
Stoke (Basingstoke and Deane), Hampshire
Stoke (Havant), Hampshire
Stoke (Kent)
Stoke (Midlands Ocidentais)
Stoke (Suffolk)
Stoke (Worcestershire)
Stoke-on-Trent, Staffordshire
Stoke-upon-Trent
Stoke Holy Cross, Norfolk
Stoke Mandeville, Buckinghamshire
Stoke Newington, Londres

Desambiguação